Rosebery kan syfta på:

 Rosebery, New South Wales - en ort i New South Wales, Australien
 Rosebery, Northern Territory - en ort i Northern Territory, Australien
 Rosebery, Skottland - en ort i Midlothian, Skottland
 Rosebery, Tasmanien - en ort i Tasmanien, Australien

Personer
 Archibald Primrose, 5:e earl av Rosebery (1847–1929), brittisk politiker och premiärminister

Se även
 Rosebery Provincial Park